Тяминтюнг () — язык аборигенов Австралии. Распространён в районе реки Виктория в Северной территории Австралии. Относится к йиррамской ветви миндийской семьи. По данным 2006 года насчитывается около 120 носителей языка.

География и социолингвистические данные 
Виктория - самая длинная река в Северной территории. Она протекает по пустыни Танами и графству Сентрал-Дезерт. Бассейн реки является традиционной территорией распространения йиррамских языков.

Территория аборигенов-носителей тяминтюнга ограничена с юга рекой Виктория, а с севера - рекой Фицморис.

Климат: декабрь-март - сезон дождей, апрель-июль - сухой период.

На севере язык тяминтюнг "граничит" с языками муррин-пата и Wagiman, на востоке - с языком ватаман, на юге - с Nungali, на западе - с Gajirrabeng. 

Зафиксированные места проживания носителей тяминтюнга (Schultze-Berndt, 2000):  
 Mirima Camp (Кунунарра)  
 Timber Creek  
 Ningbingi 
 Marralam 
 Ngamanbidji (Kildurk) 
 Bulla  
 Gilwi 
До массового прибытия европейцев в Австралию носители тяминтюнга вели кочевой образ жизни, занимались охотой и собирательством, вели торговлю с такими племенами, как Ngarinyman, Bilinarra, Miriwoong, Gajirrabeng, муррин-пата, ватаман. Также с этими племенами поддерживались брачные отношения. Сейчас торговые и брачные связи с этими племенами носители тяминтюнга стараются также поддерживать.

На территории проживания аборигенов тяминтюнг есть несколько начальных школ, однако язык тяминтюнг в них не преподается. Все старшие школы находятся в ведомстве некоренного населения, поэтому носители тяминтюнга редко когда поступают в старшую школу и заканчивают её. Для детей тяминтюнг является вторым языком: первым - это австралийский креольский язык криол. Для большинства представителей тяминтюнг криол является языком повседневного общения.

Отчет National Indigenous Languages Survey 2005 года сообщал о 15 говорящих на языке тяминтюнг, отмечая, что нет носителей, которые бы владели только одним языком.

Типологические характеристики

Тип выражения грамматических значений 
Тяминтюнг является синтетическим языком:

ba-wurru-mili             guyug, ba-wurr-arra               dalb

IMP-3PL:3SG-взять  дрова  IMP-3PL:3SG-класть зажечь

‘Пусть они возьмут дрова, подожгут их’

Характер границ между морфемами 
Язык агглютинативный. В языке тяминтюнг есть префиксы и суффиксы:

ga-rna-ya=biya                    guyug luba

3SG-гореть-PRS =сейчас   огонь большой

‘Сейчас горит большой огонь’

jab           nga-ba-ji                    ngurungurung

отделять 1SG-FUT:бить-REFL борода

‘Я побреюсь’

Тип ролевой кодировки 
Стратегия кодирования - нейтральная со следами эргативности (расщепленная эргативность):

janyungbari buliki    burlug-mayan ga-yu              gugu

другой         корова пить-CONT   3SG-быть.PRS вода

‘Другая корова (сейчас) пьет воду’

janyungbari-ngunyi=biyang buliki        warrng ga-ram                       gugu-wu

другой-ABL=сейчас           корова      идти    3SG-приходить.PRS  вода-DAT

'Другая корова сейчас идет за водой'

lum         nga-ngga         wirlga

опухать 1SG-идти.PRS  ступня

‘Моя ступня опухает’

Однако есть и возможность маркирования Агенса глагола эргативом:

gurang-ni     bayirr      gan-arra-ny                  langin-ki

старик-ERG держать  3SG:3SG-класть-PST  дерево-LOC

‘Старик положил это в дерево’

Nalyarri-ni         gan-angu                       warrag

Налярри-ERG 3SG:3SG-поймать.PST сом

‘Налярри поймал сома’

Eva Schultze-Berndt рассматривает несколько причин возникновения такого маркирования. Одна теория утверждает, что эргативом маркируется Агенс двухместного глагола; однако, как показано выше, агенс двухместного глагола может маркироваться и абсолютивом (т.е. нулевым показателем). Другая теория связывает такое маркирование с ролью Эффектора.

Тип маркирования

Маркирование в именной группе 
Маркирование в именной группе вершинное. Несмотря на то что в языке тяминтюнг есть несколько способов выразить посессивность, грамматические показатели, отражающие синтаксические отношения, всегда присоединяются к вершине именной группы:

mangarra waitbala-gina

растительная.еда белый.парень-POSS

‘растительная еда белого парня’ (об импортной еде)

Nawurla-wu       nuwina         ngaba

Навурла-DAT    3SG:POSS  старший.брат

‘Старший брат Навурлы’

Маркирование в предикации 

Маркирование в предикации вершинное:

gardawarlng gana-ma-ya               wuju-wuju            mali   jalig-gina

яйцо             3SG:3SG-иметь-PRS RDP-маленький вещь ребенок-POSS

‘У яйца есть маленькая вещь для детей’ (из описания "Киндер-сюрприза")

Порядок слов 
Тяминтюнг демонстрирует свободный порядок слов, порядок глагольных аргументов не отражает их синтаксической функции, положение именной группы по отношению к глаголу четко не зафиксировано. Исключения составляют лишь сериальные глагольные конструкции, составляющие которых обычно в предложении стоят рядом и могут разделяться только клитиками:

yalumbarra               marrug         ga-jga-ny,          yarrajgu,          warnda-bina

коричневый.король прятаться  3SG-идти.PST   напуганный     трава-ALL

‘Коричневый король спрятался, напуганный, в траве’

Разрыв сериальной конструкции именной группой встречается крайне редко и обусловлен по большей части информационной структурой предложения:

yeah, dalb      guyug     yirr-arra-m=ngarndi

да     зажечь   огонь     1PL.EXCL:3SG-класть-PRS=FOC

‘Да, мы разожгли огонь’

Предпочтительный порядок составляющих сериальной конструкции таков:  

Редко, но возможен и обратный порядок при повторе высказывания:

А: gurrany     buru                   yanj-ijga!

NEG         возвращаться    IRR:2SG-идти

В: gurrany   yanj-ijga              buru!

NEG       IRR:2SG-идти     возвращаться

‘Не возвращайся!’

Фонология

Гласные 
Инвентарь гласных фонем языка тяминтюнг представлен следующим образом:

Гласный <е> используется только в заимствованных словах. Долгота гласных не является смыслоразличительной.

Согласные 

Отсутствуют фрикативные согласные. Признак звонкости-глухости для взрывных смычных не является смыслоразличительным. У некоторых носителей наблюдается гортанная смычка, возникающая на стыке между морфемами, но, по всей видимости, она не является фонемой.

Фонотактика 
Обычно слова состоят из двух слогов. Слова не могут начинаться с гласной, дрожащего rr, ретрофлексного глайда r и ламино-палатального бокового ly. В начале слога возможно не более одного согласного. На конце слога возможны сочетания согласных: обычно первый согласный - это дрожащий или любой боковой, а второй согласный - b, g или ng.

Из морфонологических чередований можно выделить леницию и деназализацию. Лениции подвергаются /g/ и /b/, превращаясь в /w/ в интервокальном положении (это вызывает появление алломорфов у падежных показателей и префиксов). Деназализация встречается в показателе эргатива -ni > -di, а также в некоторых глагольных формах: b- + -minda- 'есть, кушать'  > bida-. Эта деназализация может распространяться и на другие присоединяемые к словоформе суффиксы: gani-minda-ny ‘3SG:3SG-кушать-PST’ может переходить в gadi-bida ‘3SG:3SG-FUT:кушать’. 

Ударение пока слабо изучено.

Интересные факты 
 Носители другого миндийского языка, Nungali , проживают на территории, расположенной между территориями носителей тяминтюнга и Ngaliwurru, однако связи между двумя последними языками больше: например, Nungali имеет именные классифицирующие префиксы, в отличие от тяминтюнга и Ngaliwurru. Некоторые исследователи считают Ngaliwurru диалектом тяминтюнга 
 В классе существительных особо выделяют термины родства, потому что они способны присоединять уникальные посессивные суффиксы -(ng)guluwa ʻтвое отношениеʼ, -unthu ‘его/её отношение’ (например, garlaj-guluwa Jangari 'твой младший брат Тянгари') При этом для 1-го лица единственного числа подобная посессивность маркируется нулем
 В ранних исследованиях тяминтюнга (выполненных, например, Hoddinott и Kofod) эргатив считался разновидностью локатива. Дело в том, что в Ngaliwurru алломорфом показателя локатива (-gi-) выступает -ni-. А -ni-, в свою очередь, является основным показателем эргатива и в тяминтюнге, и в Ngaliwurru. Кроме того, показатель эргатива совпадает с показателем инструменталиса: это частое явление в австралийских языках, и многие исследователи этих языков предпочитают говорить в таком случае о роли Эффектора

Литература и ссылки 
 Schultze-Berndt, Eva. Simple and complex verbs in Jaminjung. A study of event categorisation in an Australian language. Wageningen, 2000 
 Письменность и транскрипция австралийских языков
 http://dobes.mpi.nl/projects/jaminjung/languages/
 http://www.sorosoro.org/en/jaminjung/

Примечания 

Австралийские языки